Fakhr al-Dïn, historien musulman du  ;
 Fakhr al-Dïn, émir, prince des Druzes, était maître des montagnes du Liban (1572–) ;

 Fakhr ad-Dîn ar-Râzî, docteur musulman, (1150 - 1210).